Callisace cantabrigiensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann och Ernst Gottlieb von Steudel. Callisace cantabrigiensis ingår i släktet Callisace och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cantabrigiensis